Palandt steht für:

 Palandt, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch

Palandt ist der Familienname folgender Personen:
 Anna von Palandt († 1585), deutsche Adlige
 Ernst Palandt (1907–1979), deutscher Orgelbauer
 Heinrich Wilhelm Palandt (1821–1896), deutscher Waisenhausvorsteher, Botaniker und Pomologe
 Otto Palandt (1877–1951), deutscher Jurist
 Ralf Palandt (* 1965), deutscher Regisseur und Comicautor

Siehe auch:
 Pallandt (Begriffsklärung)
 Haus Paland in Erkelenz-Borschemich
 Haus Palant in Eschweiler-Weisweiler
 Parland